Ferdinand von Zeppelin (1838–1917), oficial alemany inventor del Zeppelin.

 Dirigibles:
Zeppelin (o Zèppelin, catalanitzat) o Dirigible, aeròstat que gaudeix de propulsió pròpia i de la capacitat de maniobrar.
 Luftschiffbau Zeppelin, companyia alemanya fundada per F. von Zeppelin especialitzada en la construcció de zeppelins
 LZ 127 Graf Zeppelin, dirigible alemany.
 LZ 130 Graf Zeppelin II, dirigible alemany.

 Miscel·lània:
 Led Zeppelin, grup de rock britànic.
 Led Zeppelin II, àlbum de Led Zeppelin (1969).
 Zeppelin (pel·lícula), pel·lícula britànica de 1971.
 Zeppelin Games o Eutechnyx, desenvolupador de jocs.
 Graf Zeppelin, portaavions de la Kriegsmarine (1938).